Юрепе́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Монтань-Баск. Округ коммуны — Байонна.

Код INSEE коммуны — 64543.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 710 км к юго-западу от Парижа, в 210 км южнее Бордо, в 90 км к западу от По.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 338 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 192 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 137 были экономически активными, 55 — неактивными (показатель активности — 71,4 %, в 1999 году было 72,3 %). Из 137 активных жителей работали 133 человека (74 мужчины и 59 женщин), безработных было 4 (0 мужчин и 4 женщины). Среди 55 неактивных 20 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи